Kochersberg steht für:

 Kochersberg (Berg), Berg auf dem Gebiet der Gemeinde Neugartheim-Ittlenheim im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Kochersberg (Landschaft), Landschaft im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Burg Kochersberg, abgegangene Höhenburg auf dem Kochersberg im Département Bas-Rhin, Frankreich

Siehe auch:
 Dossenheim-Kochersberg, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Wintzenheim-Kochersberg, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich